Нэхэ́ () — городской уезд городского округа Цицикар провинции Хэйлунцзян (КНР). Название района происходит от реки Нэмэр (讷谟尔河, «Нэмэр хэ»), которая на его территории впадает в реку Нэньцзян.

История 
Во времена империи Цин эти места подчинялись бутехскому фудутунству. В 1910 году был образован Нэхэский непосредственно управляемый комиссариат (讷河直隶厅). После Синьхайской революции в Китае была введена новая система управления, и в 1913 году Нэхэский комиссариат был преобразован в уезд Нэхэ (讷河县).

С 1958 года уезд Нэхэ находился в составе Специального района Нэньцзян (嫩江专区, впоследствии — Нэньцзянского округа (嫩江地区)), а когда он в 1960—1961 был временно ликвидирован — подчинялся непосредственно Цицикару. Когда в 1985 году Нэньцзянский округ был расформирован, Нэхэ стал уездом городского округа Цицикар. В 1992 году постановлением Госсовета КНР уезд Нэхэ был преобразован в городской уезд.

Административное деление 
Городской уезд Нэхэ делится на 2 уличных комитета (в городе Нэхэ), 11 посёлков, 3 волости и 1 национальную волость.

Соседние административные единицы 
Городской уезд Нэхэ на юге граничит с уездами Фуюй и Иань Лунцзян, на юго-западе — с уездом Ганьнань, на юго-востоке — с уездом Кэшань, на севере — с городским округом Хэйхэ, на западе — с автономным районом Внутренняя Монголия.

Ссылки 
 

Городские уезды Цицикара